Almuth Schult (1991 -), une footballeuse allemande.
 Jürgen Schult (1960 -), un athlète allemand.
 Rolf Schult (1927–2013), un doubleur allemand.
 HA Schult (1939 -), un artiste allemand.
 Emil Schult (1946 -), un peintre, poète et musicien allemand.

Patronyme allemand